Llista dels 369 municipis del departament francès de la Droma (26).

Droma